Atmore bezeichnet:

 Atmore (Alabama), eine Ortschaft im Escambia County, im US-Bundesstaat Alabama
 Atmore (Alberta), eine Ortschaft in Kanada

Atmore ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Atmore (1759–1826), ein englischer Politiker
 Harry Atmore (1870–1946), ein neuseeländischer Politiker